KDM1A () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 852 амінокислот, а молекулярна маса — 92 903.

Кодований геном білок за функціями належить до оксидоредуктаз, репресорів, регуляторів хроматину, білків розвитку, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як транскрипція, регуляція транскрипції, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з ФАД, флавопротеїном. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Гістонові деметилази
Хромосоми